Евге́ний Па́влович Рома́нов: Романов, Евгений Павлович (1920—1987) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Романов, Евгений Павлович (1937—2017) — советский и российский металловед, член-корреспондент РАН.